Кубок Митропы (, ) — один из первых крупных европейских клубных турниров по футболу. Идея проведения кубка была предложена на встрече в Венеции в 1927 году, а первые матчи состоялись 14 августа 1927 года. В соревновании принимали участие лучшие клубы Центральной Европы.

Первоначально в кубке участвовали по две команды от Венгрии, Австрии, Чехословакии и Югославии, первым победителем стала пражская «Спарта». В 1929 году вместо югославских команд в кубке стали участвовать представители Италии. В 1934 году число участников было расширено до четырёх команд от каждой страны. Позже были приглашены клубы из других стран — Швейцарии (в 1936), Румынии и Югославии (в 1937). После аншлюса Австрии в 1938 году её команды перестали участвовать в Кубке Митропы. Соревнования кубка прекратились в 1940 году из-за начала Второй мировой войны (в финал вышли венгерский «Ференцварош» и румынский «Рапид», но матч не состоялся, так как Венгрия оккупировала часть Румынии).

В 1955 году Кубок Митропы возобновился, но потерял свой авторитет из-за возникновения других европейских кубковых турниров, в частности, Кубка чемпионов. К 1980-м годам в Кубке принимали участие победители вторых дивизионов (низших лиг) чемпионатов стран-участниц. Последний розыгрыш кубка состоялся в 1992 году, победителем стал югославский клуб «Борац» из города Баня-Лука.

Победители 

* 1951 как Кубок Центропы (Zentropa Cup)
** 1958 как Дунайский кубок (Danube Cup)
*** 1960 — по итогам розыгрыша победили венгерские клубы

Суперкубок Митропы 
В 1989 году между победителями Кубка Митропы 1987/88 и 1988/89 был разыгран Суперкубок Митропы. Победу в нём одержал чехословацкий клуб «Баник».

См. также 
 Латинский кубок
Кубок Наций 1930
Турнир ЭКСПО 1931, 1935, 1937

Ссылки 
Раздел о Кубке Митропы 1927—1940 годов на сайте Ассоциации футбольной истории и статистики 

Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
Международные футбольные соревнования в Европе
Не существующие ныне футбольные турниры